észt nyelv
 észt nép
 Észtország